F-Klasse steht für:
 eine Klasse von Brandschutzglas
 eine Küstenmotorschiffsklasse der Reederei Arklow Shipping, siehe Arklow-F-Klasse
 eine Schiffsklasse der Reederei DDG Hansa, siehe F-Klasse (DDG Hansa)
 eine Schiffsklasse der Royal Navy, siehe E- und F-Klasse
 eine Klasse von U-Booten der italienischen Marine, siehe Liste von Schiffsklassen der italienischen Marine#U-Boote
 eine Klasse von U-Booten der United States Navy, siehe F-Klasse (United States Navy)
 eine Luftschiffklasse der amerikanischen Marine, siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten#F-Klasse
 eine Rangierlokomotive der australischen Victorian Railways, siehe Victorian Railways F-Klasse

Siehe auch:
 F-Modell
 F-Reihe (Begriffsklärung)
 F-Serie (Begriffsklärung)
 Klasse F (Begriffsklärung)